Галлахер (, ) — ірландське прізвище. Відомі носії:

 Брендан Галлахер (1992) — канадський хокеїст;
 Г'ю Галлахер (1903 — 1957) — шотландський футболіст;
 Кевін Галлахер (1966) — шотландський футболіст і футбольний оглядач;
 Конор Галлахер (2000) — англійський футболіст;
 Майк Галлахер (1984) — американський бізнесмен, політик-республіканець;
 Петсі Галлахер (1891 — 1953) — ірландський футболіст;

Ірландські прізвища